Jordi I el sant era germà d'Alexandre I d'Imerètia i fill de Bagrat I Mtziré. En morir el seu germà, el va succeir com a rei d'Imerètia i duc Xoropan. Fou assassinat el 1396 i el va succeir el seu germà Constantí II d'Imerètia (I de Xoropan).

Referències 
 

Reis d'Imerètia
Dinastia Bagrationi